
 De hoogste versnelling die gekozen kan worden in de transmissie van een mechanisch aangedreven voertuig.

Televisieserie over autorijden 
 Top Gear (1977), originele format van de televisieserie van de BBC (1977-2001)
 Top Gear (2002), vernieuwd format van de televisieserie van de BBC (2002-2015)
 Top Gear Australia, Australische variant op de televisieserie van de BBC (2008-2011)
 Top Gear Russia, Russische variant op de televisieserie van de BBC (2009)
 Top Gear (VS), Amerikaanse variant op de televisieserie van de BBC (2010-)
 Top Gear Korea, Koreaanse variant op de televisieserie van de BBC (2011-)
 Top Gear France, Franse variant op de televisieserie van de BBC (2015-)

Tijdschrift 
 Top Gear Magazine, tijdschrift gebaseerd op de televisieserie

Computerspellen 
 Top Gear (computerspel), een racespel voor het Super Nintendo Entertainment System
 Top Gear 2, een racespel voor het Super Nintendo Entertainment System en de Sega Mega Drive
 Top Gear 3000, een racespel voor het Super Nintendo Entertainment System
 Top Gear Hyper Bike, een motorracespel voor de Nintendo 64
 Top Gear Overdrive, een rallyspel voor de Nintendo 64
 Top Gear Rally, een rallyspel voor de Nintendo 64, Game Boy Color en Game Boy Advance
 Top Gear Rally 2, een rallyspel voor de Nintendo 64
 Top Gear: Dare Devil, een spel over stuntrijden voor de PlayStation 2

Overig gebruik 
 Top Gear (radioprogramma), een muziekgericht radioprogramma van de BBC (jaren 1960—1975)
 Top Gear (kledingwinkel), een voormalig kledingboetiek aan de Kings Road in Londen